Brandi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Brandi (* 1951), italienischer Chemiker
 Albrecht Brandi (1914–1966), deutscher Marineoffizier und Architekt
 Bettina Brandi (1953–2019), deutsche Theaterwissenschaftlerin
 Cesare Brandi (1906–1988), italienischer Restaurator und Kunsthistoriker
 Charlotte Brandi (* 1985), deutsche Musikerin
 Christoph Geissmar-Brandi (* 1958), deutscher Kunsthistoriker
 Cristian Brandi (* 1970), italienischer Tennisspieler
 Diez Brandi (1901–1985), deutscher Architekt
 Ernst Brandi (1875–1937), deutscher Bergwerksdirektor und Verbandspolitiker
 Giacinto Brandi (1621–1691), italienischer Maler
 Jenő Brandi (1913–1980), ungarischer Wasserballspieler
 Jochen Brandi (1933–2005), deutscher Architekt
 Karl Brandi (1868–1946), deutscher Historiker
 Kristina Brandi (* 1977), puertorikanische Tennisspielerin
 Piero Brandi (1939–2004), italienischer Boxer
 Sabine Brandi (* 1953), deutsche Journalistin
 Ulrike Brandi (* 1957), deutsche Lichtplanerin
 Walter Brandi (1928–1996), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Brändi
 Brandis (Begriffsklärung)
 Brandy
 Prandi